Горња Панонија, римска провинција
 северозападни део Панонске марке, франачке пограничне области која је постојала у 9. веку

Види још
 Доња Панонија (вишезначна одредница)